5/10 kan syfta på:

 5 oktober
 10 maj (amerikanskt datumformat)